George Blun war ein Widerstandskämpfer gegen Nazideutschland im Dienste der Roten Kapelle. Dort war er der Kopf der gleichnamigen George-Blun-Widerstandsgruppe in der Schweiz. Die Widerstandsgruppe stand unter der Leitung der Roten Drei, die von Alexander Rado geführt wurde.

Personen der „Roten Kapelle“

Einzelnachweis 

Nachrichtendienstliche Person (Rote Kapelle)
Person der Roten Kapelle (Schweiz)
Schweizer
Geboren im 19. oder 20. Jahrhundert
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann